Джоана Изабель Сиприано (; род. 31 мая 1996) исчезла 12 сентября 2004 года в деревне Фигейра, недалеко от Портимана в Алгарви, Португалия. Расследование криминалистической полиции Португалии заключило, что её убили родные мать Леонор Сиприано и дядя Жуан Сиприано, которых девочка застала за инцестом. Тело Джоаны не обнаружено.

В октябре 2004 года мать и дядя дали признательные показания полиции: Жуан сказал, что расчленил тело племянницы и отвёз в Испанию. Леонор на следующий день отказалась от своих слов, утверждая, что подверглась избиению во время 48-часового допроса. Сотрудники полиции зафиксировали наличие синяков на лице и теле женщины и заявили, что она бросилась с лестницы в полицейском участке, пытаясь совершить самоубийство. Оба подозреваемые были приговорены к 16 годам тюрьмы за убийство (по другим данным мать Джоанны была приговорена к 20 годам, а дядя к 19 годам лишения свободы). Это дело стало первым в истории судопроизводства Португалии, которое прошло без наличия тела жертвы.

Пять офицеров были обвинены в различных преступлениях, трое из которых были оправданы. Один из осуждённых — старший инспектор Гонсалу Амарал вёл расследование по делу об исчезновении Маделин МакКанн, британской девочки, пропавшей в мае 2007 года в близлежащем курорте Прая-да-Луш. Амарал не присутствовал во время предполагаемого покушения, но был обвинён в покрывании других офицеров и в фальсификации документов расследования. Ему вынесли 18-месячный условный приговор.

Некоторое сходство в обоих случаях — обе жертвы бесследно исчезли на расстоянии 11 км с разницей в три года, оба дела велись офицерами, которые не смогли ограничить места преступлений; обе матери проводили кампании по поиску своих дочерей и обе получили обвинения в причастности к преступлению.

Исчезновение и расследование 

Восьмилетнюю Джоану Сиприано последний раз видели около 8 часов вечера по пути в местный магазин за молоком и банкой тунца. Сосед видел возвращающуюся девочку примерно в 200 метрах от её дома. Леонор Сиприано запустила кампанию в округе, чтобы найти дочь, распространяла листовки среди соседей

В прокуратуре утверждали, что Джоану убили, потому что она стала свидетелем кровосмесительной связи её матери и дяди. Леонор созналась в убийстве дочери спустя 48 часов непрерывных допросов. Её брат Жуан признался, что напал на Джоану, расчленил её тело, сложил в холодильник, который погрузил в старый автомобиль, и отвёз в Испанию, чтобы уничтожить и сжечь. Когда его спросили о сексуальном насилии над девочкой, он ответил: «Я не обижал её, а лишь убил».

Исходя из расследования частных детективов, которые заинтересовались данным делом спустя 10 лет, тело девочки невозможно было поместить в холодильник, так как он был очень маленьким. Также, после повторного пересмотра оперативной съёмки допроса, сознание Жуана можно посчитать ошибочным, так как в его словах были противоречия.

Споры

Неправомерные действия полиции 

Леонор отказалась от своих слов на следующий день после показаний, утверждая, что её избивали. На её теле и лице было зафиксировано множество синяков. По словам полиции, женщина пыталась совершить самоубийство, бросившись с лестницы в полицейском участке. Пятеро офицеров, в том числе Гонсалу Амарал, руководитель региональной криминалистической полиции в Портимане, получили обвинения в ряде преступлений. В обвинительном заключении утверждалось, что некоторые из них били Леонор картонной трубой, надевали целлофановый пакет на голову и заставляли её стоять коленями на стеклянных пепельницах

С троих офицеров — Леонеля Маркеса, Паулу Перейру Кристована и Паулу Маркеша Бома — сняли обвинения в избиении подозреваемой. Амарал не присутствовал в момент предполагаемого избиения, но обвинялся в покрывании других офицеров. Амарал не признал вины. Его осудили за лжесвидетельство в мае 2009 года по факту фальсификации документов и получил условный приговор сроком 18 месяцев. Другой офицер Антониу Нуньес Кардозу был также признан виновным в подлоге документов и получил два с половиной года условно.

Сравнение с делом МакКан 
Деревне Фигуэра лежит в 11 км от Прая-да-Луш, где 3 мая 2007 года пропала Маделин МакКанн. В обоих случаях матери организовывали поисковые кампании, чтобы найти своих дочерей, и оказывались в числе главных подозреваемых.

Специалист по защите детей Марк Уильямс-Томас считает, что исчезновения Джоаны и Маделин связаны между собой, поскольку пропажа двух незнакомых между собой детей с разницей в 4 года, на расстоянии всего 11 км друг от друга является большим совпадением, учитывая небольшие размеры Португалии с низким числом пропажи людей. До исчезновения Джоаны в ноябре 1990 года в регионе Алгарви случилось убийство английской девочки — 9-летней Рейчел Чарльз, которую похитили и убили в Албуфейре. Её тело три дня спустя нашёл британский механик и друг семьи Майкл Кук. Его арестовали и осудили. Гражданский муж Леанор, Леандро Силва в 2007 году заявил, что «единственное различие между МакКаннами и нами в том, что у нас нет денег».

Сомнения в следствии 
Сокамерник Жуана, вышедший из тюрьмы был подхвачен интервьюерами и, не подозревая, что его скрытно снимает камера, сказал, что Джоана, по словам её дяди, жива. Также, он отметил, что семье заплатили большие деньги, чтобы они "продали" ребёнка и молчали. А также, у Жуана имелась фотография племянницы, сделанная после её предположительного хищения или убийства.

Статья взята из документального фильма Исчезновение Мэдлин Макканн.

Примечания 

Алгарви
Преступность в Португалии
Убийства, совершённые в 2004 году
Сентябрь 2004 года
2004 год в Португалии
Детоубийство
Уголовные дела без тела